Reed [ríd] může znamenat:

 Crystal Reedová (* 1985) – americká herečka
 Cynthia Nolanová-Reedová (1908–1976) – australská autorka a galeristka
 Dean Reed (1938–1986) – americký herec, zpěvák s politický aktivista
 Dizzy Reed (Darren Reed; 1963) – americký zpěvák a hráč na klávesové nástroje
 Donna Reedová (1921–1986) – americká herečka
 Gary Reed (1981) – kanadský atlet
 Herb Reed (1928–2012) – americký zpěvák
 Jerry Reed (1937–2008) – americký zpěvák
 Jimmy Reed (1925–1976) – americký bluesový hudebník
 John Reed (1887–1920) – americký novinář, básník a politický aktivista
 Kevin Michael Reed (1979) – americký fotograf
 Lou Reed (1942–2013) – americký rockový zpěvák a kytarista
 Legendary Lou Reed
 Lou Reed (album)
 The Essential Lou Reed
 Lou Reed (ragbista) (* 1987) – velšský hráč ragby
 Markéta Reedová (* 1968) – česká politička
 Nikki Reedová (* 1988) – americká herečka
 Pete Reed (* 1981) – britský veslař
 Peyton Reed (* 1964) – americký režisér a příležitostný herec
 Robin Reed (1899–1978) – americký zápasník, wrestler a trenér
 Jeremy Reed (* 1951) – britský spisovatel
 Carol Reed (1906–1976) – anglický filmový režisér

křestní jméno
 Reed Birney (* 1954) – americký herec
 Reed Diamond (* 1967) – americký herec

fiktivní postavy
 Malcolm Reed – fiktivní postava v televizním sci-fi seriálu Star Trek: Enterprise

jiný význam
 Reedovy–Solomonovy kódy (RS kódy) – nebinární cyklické samoopravné kódy

Související články 
 Reedová – přechýlená verze ženského příjmení